Lucas Lessio (né le  à Maple dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie 
Lessio a joué trois saisons en tant que junior avec les Generals d'Oshawa de la Ligue de hockey de l'Ontario et est repêché par les Coyotes de Phoenix au  du repêchage d'entrée dans la LNH 2011 après avoir complété sa première saison dans la LHO. 

Il rejoint les rangs professionnels vers la fin de la saison 2012-2013 en jouant pour les Pirates de Portland, club-école des Coyotes dans la Ligue américaine de hockey. Au tout début de la saison suivante, il parvient à percer l'alignement des Coyotes après avoir connu un bonne pré-saison avec l'équipe mais est envoyé dans la LAH au bout de trois matchs. Il voit plus d'action dans la LNH en 2014-2015 en jouant 26 matchs avec les Coyotes.

Le , les Coyotes l'échangent aux Canadiens de Montréal contre Christian Thomas. Après la saison, il est laissé libre par les Canadiens et ne parvient pas à signer un nouveau contrat dans la LNH. Il décide de quitter le continent nord-américain pour l'Europe en acceptant un contrat avec le KHL Medveščak Zagreb, équipe croate évoluant dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

Statistiques 

|- 
| 2009-2010|| St. Michael's Buzzers || ||41||30||42||72||87||4||5||0||3||10
|-
| 2010-2011|| Generals d'Oshawa || LHO ||66||27||27||54||66||10||5||4||9||6
|- 
| 2011-2012|| Generals d'Oshawa || LHO ||66||34||25||59||71||6||3||2||5||6
|-
| 2012-2013|| Generals d'Oshawa || LHO ||35||19||15||34||38||9||1||2||3||20
|- 
| 2012-2013|| Pirates de Portland || LAH ||5||1||1||2||4||3||0||2||2||0
|-
| 2013-2014|| Coyotes de Phoenix || LNH ||3||0||0||0||2||- || - || - || - || -
|- 
| 2013-2014|| Pirates de Portland|| LAH ||69||29||25||54||63||- || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Pirates de Portland|| LAH ||49||15||16||31||26||5||0||3||3||0
|- 
| 2014-2015|| Coyotes de l'Arizona || LNH ||26||2||3||5||8||- || - || - || - || -
|- 
| 2015-2016|| Falcons de Springfield || LAH ||24||7||5||12||25||- || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 18 || 3 || 6 || 9 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal || LNH || 12 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || KHL Medveščak Zagreb || KHL || 40 || 12 || 10 || 22 || 93 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Örebro HK || SHL || 8 || 2 || 0 || 2 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Dinamo Riga || KHL || 13 || 2 || 1 || 3 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Red Star Kunlun || KHL || 29 || 6 || 3 || 9 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HIFK || Liiga || 16 || 6 || 5 || 11 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Hradec Králové || Extraliga Tch. || 15 || 3 || 3 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL || 19 || 6 || 5 || 11 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Krefeld Pinguine || DEL || 37 || 12 || 9 || 21 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Krefeld Pinguine || DEL ||  || 

| 41 || 3 || 4 || 7 || 12 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en janvier 1993
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Generals d'Oshawa
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du Örebro HK
Joueur du HIFK
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Krefeld Pinguine